Saint-Germain eller Saint Germain kan avse:

Personer 
Helgon med franska namnet Saint Germain:
Germanus av Auxerre, ~378 - 448.
Germanus av Isle of Man, 410 - 475
Germanus av Paris, ~496 - 576.
Germanus av Montfort, ~906-1000.

 Claude-Louis de Saint-Germain, fransk militär, verksam även i Danmark
 Greven av Saint-Germain, europeisk äventyrare av okänt ursprung
Saint Germain (musiker), musiker

Sport 
Paris Saint-Germain FC, en fotbollsklubb i Paris, grundad 1970

Geografi

Frankrike 
 Saint-Germain, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Germain, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,                                                             
 Saint-Germain, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                          
 Saint-Germain, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,                   
 Saint-Germain, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                              
 Saint-Germain-au-Mont-d'Or, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                   
 Saint-Germain-Beaupré, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                              
 Saint-Germain-Chassenay, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                     
 Saint-Germain-d'Anxure, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                             
 Saint-Germain-d'Arcé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                                  
 Saint-Germain-d'Aunay, departementet Orne i regionen Normandie,                                                         
 Saint-Germain-de-Belvès, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                         
 Saint-Germain-de-Calberte, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                              
 Saint-Germain-de-Clairefeuille, departementet Orne i regionen Normandie,                                       
 Saint-Germain-de-Coulamer, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                       
 Saint-Germain-de-Fresney, departementet Eure i regionen Normandie,                                                   
 Saint-Germain-de-Grave, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                           
 Saint-Germain-de-Joux, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Germain-de-la-Coudre, departementet Orne i regionen Normandie,                                               
 Saint-Germain-de-la-Grange, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,                                       
 Saint-Germain-de-la-Rivière, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                 
 Saint-Germain-de-Livet, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                   
 Saint-Germain-d'Elle, departementet Manche i regionen Normandie,                                                         
 Saint-Germain-de-Longue-Chaume, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,                       
 Saint-Germain-de-Lusignan, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                           
 Saint-Germain-de-Marencennes, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                     
 Saint-Germain-de-Martigny, departementet Orne i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Germain-de-Modéon, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                  
 Saint-Germain-de-Montbron, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                    
 Saint-Germain-de-Pasquier, departementet Eure i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Germain-de-Prinçay, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,                                          
 Saint-Germain-de-Salles, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                        
 Saint-Germain-des-Angles, departementet Eure i regionen Normandie,                                                   
 Saint-Germain-des-Bois, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                             
 Saint-Germain-des-Bois, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                       
 Saint-Germain-des-Champs, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                    
 Saint-Germain-des-Essourts, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                     
 Saint-Germain-des-Fossés, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                      
 Saint-Germain-des-Grois, departementet Orne i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Germain-des-Prés, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,                                           
 Saint-Germain-des-Prés, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                          
 Saint-Germain-des-Prés, Maine-et-Loire, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,                                      
 Saint-Germain-des-Prés, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien,                                                      
 Saint-Germain-d'Esteuil, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                         
 Saint-Germain-d'Étables, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                           
 Saint-Germain-de-Tournebut, departementet Manche i regionen Normandie,                                             
 Saint-Germain-de-Varreville, departementet Manche i regionen Normandie,                                           
 Saint-Germain-de-Vibrac, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                               
 Saint-Germain-du-Bel-Air, departementet Lot i regionen Occitanien,                                                   
 Saint-Germain-du-Bois, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                 
 Saint-Germain-du-Corbéis, departementet Orne i regionen Normandie,                                                   
 Saint-Germain-du-Pert, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Germain-du-Pinel, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                                             
 Saint-Germain-du-Plain, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                               
 Saint-Germain-du-Puch, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                             
 Saint-Germain-du-Puy, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                                 
 Saint-Germain-du-Salembre, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                    
 Saint-Germain-du-Seudre, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                               
 Saint-Germain-du-Teil, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                                      
 Saint-Germain-en-Brionnais, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                       
 Saint-Germain-en-Coglès, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                                           
 Saint-Germain-en-Laye, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,                                                 
 Saint-Germain-en-Montagne, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                   
 Saint-Germain-et-Mons, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                            
 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, departementet Calvados i regionen Normandie,                                   
 Saint-Germain-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Germain-la-Montagne, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                     
 Saint-Germain-Langot, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                       
 Saint-Germain-la-Poterie, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,                                             
 Saint-Germain-Laprade, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                       
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                                               
 Saint-Germain-Laval, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                 
 Saint-Germain-la-Ville, departementet Marne i regionen Grand Est,                                                      
 Saint-Germain-Lavolps, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                             
 Saint-Germain-Laxis, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                                               
 Saint-Germain-le-Châtelet, departementet Territoire de Belfort i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                  
 Saint-Germain-le-Fouilloux, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                     
 Saint-Germain-le-Gaillard, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                               
 Saint-Germain-le-Gaillard, Manche, departementet Manche i regionen Normandie,                                               
 Saint-Germain-le-Guillaume, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                     
 Saint-Germain-Lembron, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                       
 Saint-Germain-le-Rocheux, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                
 Saint-Germain-lès-Arpajon, departementet Essonne i regionen Île-de-France,                                          
 Saint-Germain-les-Belles, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                   
 Saint-Germain-lès-Buxy, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                               
 Saint-Germain-lès-Corbeil, departementet Essonne i regionen Île-de-France,                                          
 Saint-Germain-les-Paroisses, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                   
 Saint-Germain-Lespinasse, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                       
 Saint-Germain-lès-Senailly, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                            
 Saint-Germain-les-Vergnes, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                     
 Saint-Germain-le-Vasson, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Germain-le-Vieux, departementet Orne i regionen Normandie,                                                       
 Saint-Germain-l'Herm, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Germainmont, departementet Ardennes i regionen Grand Est,                                                             
 Saint-Germain-Nuelles, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Germain-près-Herment, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                             
 Saint-Germain-sous-Cailly, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                       
 Saint-Germain-sous-Doue, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                                       
 Saint-Germain-sur-Avre, departementet Eure i regionen Normandie,                                                        
 Saint-Germain-sur-Ay, departementet Manche i regionen Normandie,                                                          
 Saint-Germain-sur-Bresle, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,                                            
 Saint-Germain-sur-Eaulne, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                         
 Saint-Germain-sur-École, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                                        
 Saint-Germain-sur-Ille, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                                             
 Saint-Germain-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est,                                                    
 Saint-Germain-sur-Morin, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                                       
 Saint-Germain-sur-Renon, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                           
 Saint-Germain-sur-Rhône, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                  
 Saint-Germain-sur-Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                          
 Saint-Germain-sur-Sèves, departementet Manche i regionen Normandie,                                                   
 Saint-Germain-sur-Vienne, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Se även
Quartier Saint-Germain-des-Prés – en stadsdel i Paris
Île Saint-Germain – en ö i floden Seine
 Château de Saint-Germain-en-Laye – ett slott i Saint-Germain-en-Laye

Italien 
 Saint-Germain – det franska namnet på Germagnano, Piemonte

Kanada 

 Saint-Germain (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar